Tatık ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Tatık (Kaman), Ortschaft im Landkreis Kaman der türkischen Provinz Kırşehir
 Tatık (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana

Siehe auch:
 Tatik